Эспинола () — испанская фамилия. Известные носители:
 
 Эспинола, Карлос — заглавный герой советского фильма «Дневник Карлоса Эспинолы» (1976).
 Эспинола, Эрнесто — парагвайский шахматист.